Snyder může znamenat:

příjmení 
 viz Snyder (příjmení)

místní název
 Snyder County – okres ve státě Pensylvánie (USA)

jiný význam
 Dan Snyder Memorial Trophy pro hokejisty Ontario Hockey League
 Liga spravedlnosti Zacka Snydera – americký akční film z roku 2021